Årslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Årslev Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Årslev Sogn (Randers Kommune)